Мендьєта () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Ана Мендьєта — американська художниця
 Гаїска Мендьєта — іспанський футболіст
 Карлос Мендьєта — тимчасовий президент Куби

Іспанські прізвища